«Кидне́ппинг» (белор. Кіднэпінг) — российско-белорусская криминальная драма 2003 года.

Сюжет 
Молодые люди похищают дочку руководителя рекламной компании и требуют за неё выкуп в размере 1 миллиона долларов. У них не было никакого первоначального плана, и они даже предположить не могли, во что они ввяжутся. Теперь никто не может предсказать, чем всё это закончится.

В ролях

Критика 
Кирилл Алёхин в апрельском номере Бизнес-журнала за 2003 год оценил этот фильм как достаточно типичный, проходной «лубочный» триллер с «коррумпированными ментами», в котором «видимо-невидимо трупов и немотивированного насилия». Он характеризовал фильм как пресный и незапоминающийся, привлекательный для зрителя только участием Гоши Куценко, который, впрочем, по его словам по сути исполняет роль статиста, не важную для сюжета.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-драмы России
Фильмы-драмы Белоруссии
Детективные фильмы России
Фильмы России 2003 года
Фильмы студии «Беларусьфильм»
Фильмы Белоруссии 2003 года
Фильмы о похищениях людей